Jupiá (Santa Catarina), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Santa Catarina
Jupiá (Três Lagoas), plaats in de Braziliaanse gemeente Três Lagoas in de deelstaat Mato Grosso do Sul
Stuwmeer en elektriciteitscentrale van Jupiá, Três Lagoas